Il doppio del torneo di tennis Shanghai Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mahesh Bhupathi e Leander Paes che hanno battuto in finale Todd Woodbridge e Mark Woodforde 6-4, 6-7, 7-6.

Teste di serie 

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (finale)
 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (campioni)

 Patrick Galbraith /  Brett Steven (semifinali)
 Wayne Black /  Peter Tramacchi (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Shanghai Open 1998
ATP Tour 1998